Begno est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Begno, village du powiat de Płock
 Begno, village du powiat de Pułtusk

Homonymie de localités